Николай Парамонов: Парамонов, Николай Елпидифорович (1876—1951) — ростовский издатель, просветитель, меценат.
 Парамонов, Николай Петрович (1906—1961) — депутат Верховного Совета СССР; Герой Социалистического Труда.